Adrara San Rocco, een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo, regio Lombardije 
 Adrara San Martino, een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo, regio Lombardije